Суперкубок Мальти з футболу 2017  — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 грудня 2017 року між чемпіоном Мальти Гіберніанс та володарем кубка Мальти Флоріаною.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2017
Мальта
Грудень 2017